Бурянка (Бурьянка) — опустевшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

Находилась в 2 верстах севернее современной деревни Зарево на правом берегу реки Березина.

История 

В 1978 году в списках деревень Комаровского сельсовета уже не значится.

В 1993 году деревня считалась, как прекратившая существование деревня Комаровского сельсовета Хиславичского района.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Хиславичского района